Мілтон Кінз Донз — англійський футбольний клуб 
 Мілтон-Кінз (район) — унітарна одиниця зі статусом району Англії, у графстві Бакінгемшир, найпівнічніша територія регіону Південно-Східна Англія
 Мілтон-Кінз — місто на південному сході Великої Британії в графстві Бакінгемшир, що знаходиться в 72 км на північний захід від Лондона.